Kuzmice ist der Name mehrerer Orte in der Slowakei:
 einer Ortschaft im Okres Topoľčany, siehe Kuzmice (Topoľčany)
 einer Ortschaft im Okres Trebišov, siehe Kuzmice (Trebišov)

Der erstgenannte Ort liegt im Nitriansky kraj, der zweite im Košický kraj.